Rudi es un apellido de origen suizo, alemán y noruego.

Orígenes y Significados 
El apellido Rudi, tiene tres principales orígenes y significados:

1-Apellido Alemán de Suiza y/o Alemán del sur: Este apellido proviene del nombre 'roudo' o un nombre proveniente de 'hrod'(fama)y también puede provenir del nombre Rudolf.

2-Apellido Alemán: Proviene de la aplicación de un apodo ocupacional metonímico; de obrero metalúrgico o del minero; de 'ruda' (de la tierra roja).

3-Apellido Noruego: Apellido que proviene del nombre ruð; del noruego antiguo (nombre habitacional que significa persona con más de quince granjas).

Distribución geográfica 
Distribución geográfica del apellido Rudi:

En términos absolutos, el país en donde se registran más personas con el apellido Rudi, es Alemania, seguido por Noruega.
En cálculos de FPM(Frecuencia por Millón) Noruega es el país más destaca seguido por Alemania.
La región de Oppland, en Noruega es la región en la que con más frecuencia lo encontramos.

En Italia y en España

También se pueden encontrar un importante número de personas con este apellido en Italia; principalmente en las regiones de Lombardía y Véneto, también en la sureña Calabria (en esta última, en términos totales hay menos, pero en relación con el número de habitantes, hay mayor frecuencia de este apellido que en las otras dos regiones), aunque el origen de este apellido en Italia se considera lombardo-véneto (proveniente de la corriente germánica del apellido). Igualmente aparece este apellido con menor frecuencia en la España septentrional, mayoritariamente en Navarra.

Véase también 
 Origen y significado de apellidos alemanes
 Antroponimia vasca
 Góngora (apellido)
 Anexo:Apellidos más comunes de Suecia

Enlaces externos 
 -Información del apellido(en Inglés).
 -Información del apellido(en Inglés).
 -Apellido Rudi en Italia.
  -Web de búsqueda de Frecuencia y Mapas de Apellidos.
 -Origen del apellido en Italia.(En Italiano)

Apellidos
Apellidos alemanes
Apellidos noruegos
Apellidos de Suiza
Apellidos italianos